Феделе Тиррито, наст. имя Маттео Себастьяно Палермо Тиррито (; 18 января 1717, Сан-Бьяджо-Платани — 9 августа 1801, Палермо) — итальянский (сицилийский) , писатель и священник-проповедник. Работал в стиле позднего барокко.

Жизнь и творчество 
В 1742—1751 учился живописи у художника Оливио Соцци в Палермо. В 1751—1752 жил в Риме и продолжал обучение у Себастьяно Конки и  в академии дель Нудо. Автор многочисленных религиозных полотен и алтарных картин, находящихся в церквях его родной сицилийской провинции Агриджент — в частности, в церкви Богоматери в Кастельтермини. Став монахом ордена капуцинов, в 1752—1754 написал 20 полотен для своего ордена.

В 1755 стал проповедником и ежегодно в пасхальную неделю выступал со своими проповедями в различных районах Сицилии. Начиная с этого времени, он всё более занимается духовной деятельностью, а также писательским трудом. Наиболее известным его сочинением, вышедшим в 1788 году, является Dialoghi familiari sopra pittura (Откровенные диалоги о живописи), в котором высказаны критические замечания о положении современного ему искусства и коллегах-художниках. Также является автором ряда драм и комедий, к сожалению, не сохранившихся.

Похоронен в склепе-катакомбах ордена капуцинов в Палермо.

Литература 
 P. Roccaforte: P. Fedele da S. Biagio pittore e letterato. Ed. Flaccovio, Palermo 1968
 D. Malignaggi: Dialoghi familiari sopra pittura (1992)
 R. Cinà: Conoscitori nella Sicilia del Settecento (2003)
 Luigi e Vittorio Pellitteri. Padre Fedele da San Biagio. Poeta della parola e del pennello. Siculografica s.c.a.r.l. Agrigent, 1998

Художники барокко
Писатели Италии
Капуцины
Похороненные в Палермо